Шиен () — город и коммуна в Норвегии.

География 
Город Шиен расположен в юго-восточной части Норвегии, к востоку от озера Нуршё. Является административным центром норвежской фюльке (провинции) Телемарк, а также центром одноимённой коммуны площадью в 778 км². Численность населения Шиена составляет 54942 человек (на 2020 год). Плотность населения равна 71 чел./км². В городе имеется гавань с каналом, соединяющая его с заливом Бохус (Северное море), а также построен аэропорт, из которого выполняются рейсы в Стокгольм, Берген, Ставангер.

История 
Город Шиен был основан в 1000 году. В Средние века важную роль в его экономике играл вывоз шлифовального камня, добывавшегося на территории Телемарка. Начиная с XV столетия Шиен становится крупнейшим в Норвегии поставщиком древесины. В настоящее время в городе развиты деревообрабатывающая, бумажная, электротехническая и пищевая промышленность.

Известные жители 
 В Шиене в 1828 году родился великий норвежский драматург Генрик Ибсен. В настоящее время в городе работает театр Ибсена. В 1986 году учреждена Премия Ибсена, а с 2008 года вручается Международная премия Ибсена — первым награждённым был Питер Брук.
 Ялмар Йохансен (1867—1913) — полярный исследователь.
 Герман Август Каппелен (1827—1852) — художник, мастер драматического, меланхолического и романтического пейзажа.

Города-побратимы 
 : Белозерск
 : Рендсбург
 : Мосфедльсбэр
 : Лоймаа
 : Уддевалла
 : Тистед

Города Норвегии